Djakonow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Djakonow (1907–1989), russischer Entomologe
 Dmitri Igorewitsch Djakonow (1949–2012), russischer Physiker
 Igor Michailowitsch Djakonow (1915–1999), russischer Altorientalist, Linguist und Historiker
 Michail Alexandrowitsch Djakonow (1856–1919), russischer Rechtshistoriker